Der Familienname Grenser bezeichnet:

 Alfred Grenser (1838–1891), deutsch-österreichischer Heraldiker, Genealoge und Buchhändler
 Familie Grenser, Instrumentenbauer und Musiker
 Carl Augustin Grenser (1794–1864), deutscher Flötist und Musikhistoriker
 Johann Friedrich Grenser (1758–1794), deutsch-schwedischer Komponist und Oboist
 Heinrich Grenser (1764–1813), deutscher Holzblasinstrumentenbauer
 Karl Augustin Grenser (1720–1807), Kurfürstlich-Sächsischer Hofinstrumentenmacher